Tomorrow est un mot anglais signifiant « demain ».

Cinéma 
 The Dark Side of Tomorrow, film dramatique de Barbara Peeters et Jacques Deerson sorti en 1970 ;
 , film de  sorti en 1972 ;
 , film japonais de  sorti en 1988 ;
 Tomorrow, film italien de  sorti en 2001 ;
 , film russe d' sorti en 2012 ;
 , film dramatique de  sorti en 2015.

Littérature 

 , série littéraire de  publié de 1993 à 1999 ;
 , roman de  publié en 2007.

Musique

Groupe 

 , groupe rock psychédélique britannique avec le guitariste Steve Howe.

Album 

 , neuvième album de  sorti le  ;
 , troisième album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , deuxième album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe  pré-cité, sorti en  ;
 , album des  sorti en 1984.

Chanson 

 , chanson écrite par Bob Gibson, interprété par  ;
 , chanson des  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de la comédie musicale Annie ;
 , chanson d'Amanda Lear ;
 , chanson d' ;
 , chanson d' ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson des  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de Clinic ;
 , chanson des  ;
 , chanson de  ;
 Tomorrow, chanson des  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  qui a représenté Malte au Concours Eurovision de la chanson 2013 ;
 , chanson d' ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson du groupe  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson d' ;
 , chanson d' ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de Stone Temple Pilots ;
 , chanson de  ;
 , chanson des  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson d' ;
 , chanson de  ;
 , chanson de .

Voir aussi